Arrigo Lora Totino – poeta italiano
 Salvatore Totino – direttore della fotografia statunitense